Perry County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Perry County (Alabama)
 Perry County (Arkansas)
 Perry County (Illinois)
 Perry County (Indiana)
 Perry County (Kentucky)
 Perry County (Mississippi)
 Perry County (Missouri)
 Perry County (Ohio)
 Perry County (Pennsylvania)
 Perry County (Tennessee)